Alberto Delamare (... – ...) – calciatore italiano
 Delphine Delamare (1822-1848) – donna a cui è ispirato il personaggio di Madame Bovary